Adolf Sonnenschein ist der Name folgender Personen:

* Adolf Sonnenschein (Unternehmer) (1862–1939), tschechisch-österreichischer Techniker und Unternehmer 
 Adolf Sonnenschein (Bildhauer) (1878–1952), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Adolf Sonnenschein (Verwaltungsjurist) (1886–1965), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter